Sitruk ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Sitruk (* 1978), französischer Fußballspieler
 Joseph Sitruk (* 1944), französischer Rabbi
 Jules Sitruk (* 1990), französischer Schauspieler
 Olivier Sitruk (* 1970), französischer Schauspieler